Pedro Leal ist der Name von:

* Pedro Leal (Fußballspieler) (* 1989), costaricanischer Fußballspieler
 Pedro Leal (Rugbyspieler) (* 1984), portugiesischer Rugby-Union-Spieler